Molenwerf (Amsterdam), een plein in Amsterdam-West
 Molenwerf (Tholen), een buurtschap in de gemeente Tholen, in de Nederlandse provincie Zeeland